Renáta Štrbíková (* 6. August 1979 in Havířov) ist eine tschechische Tischtennis-Spielerin, die seit der Saison 2010/11 für den polnischen Verein KTS Tarnobrzeg antritt. Bei der vorab ausgetragenen Mixed-Konkurrenz zur Tischtennis-Europameisterschaft 2013 gewann die siebenmalige Tschechische Meisterin in der Einzelkonkurrenz mit ihrem Landsmann Antonín Gavlas den Titel. Renáta Štrbíková, die denselben Geburtsort wie ihr bekannterer Landsmann Petr Korbel hat, nahm an den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen teil. Sie spielte in Tschechien vor ihrem Wechsel nach Polen für den südmährischen MSK Břeclav.

Im Oktober 2013 belegte sie in der ITTF-Weltrangliste Platz  82, in der ETTU-Europa-Wertung Rang 29 und in Tschechien Platz zwei (hinter Iveta Vacenovská).

Aktivitäten in Deutschland 
1998 kam Renáta Štrbíková vom Verein SKST Havirov (CZE) nach Deutschland zu dem Bundesligisten Assistance Coesfeld. 2004 wechselte sie zum MTV Tostedt, ein Jahr später kehrte sie in ihr Heimatland zurück.

Sonstiges 
Zeitweise spielte Renáta Štrbíková in der 2. tschechischen Liga Fußball.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Kurzporträt (tschechisch) (abgerufen am 20. Oktober 2019)
 Website KTS Tarnobrzeg (polnisch)
  (abgerufen am 13. Oktober 2013)
  (abgerufen am 13. Oktober 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Tschechien)
Tischtennisspieler (KTS Tarnobrzeg)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tschechoslowake
Tscheche
Geboren 1979
Frau